Куцаев — фамилия:
 Куцаев, Александр Владимирович — украинский хоккеист.
 Куцаев, Андрей — российский журналист.
 Куцаев, Залимхан (1986—2012) — российский борец.
 Куцаев, Пётр Егорович (1929—2015) — бригадир бригады электросварщиков управления строительства механизации работ управления «Саратовгэсстрой», Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Куцаевский